Deux régiments du Royaume de France ont reçu la dénomination « régiment de Penthièvre » :
 Infanterie
 Le régiment de Penthièvre, renommé le  «  d'infanterie de ligne »

 Cavalerie
 Le régiment de Penthièvre cavalerie
 Le régiment de Penthièvre dragons, renommé le  «  de dragons » 

Homonymie d'unités militaires